2 miejscowości w Polsce: 
 Begno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby 
 Begno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Gzy